Benicarló är en kommunhuvudort i kommunen Benicarló i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Castelló och regionen Valencia, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Benicarló ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Benicarló är platt norrut, men åt sydväst är den kuperad. Havet är nära Benicarló åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Benicarló.  Närmaste större samhälle är Vinaròs,  km nordost om Benicarló. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Valencia